Parnay (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Parnay (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary